Bos se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Jan Just Bos
 Jan Justus Bos